De fyra stora eller The Big Four kan syfta på:

 De fyra stora – en populär benämning på Sveriges fyra största rovdjursarter
 De fyra stora – de fyra thrash metal-banden Slayer, Metallica, Megadeth och Anthrax, se Thrash metal
 De fyra stora (fartyg) – en fartygsklass bestående av fyra oceanångare
 De fyra stora (första världskriget) – en gemensam term kalla ledarna för de fyra mest betydelsefulla segermakterna i första världskriget
 De fyra stora (roman) – en detektivroman av Agatha Christie
 De fyra stora (tennis) – fyra tennisspelare i herrsingel
 The Big Four – fyra länder direktkvalificerade till Eurovision Song Contest, se The big five (Eurovision Song Contest) 
 Big Four (indiska ormar) – fyra ormar som orsakar flest allvarliga bett i Indien och södra Asien
 Big Four (musikindustrin) – de fyra stora skivbolagen
 Big Four (revision) – de fyra största globala revisionsorganisationerna

Geografi
 Big Four, West Virginia – en ort i USA.